Нойкёльн:
 Нойкёльн — округ Берлина
 Нойкёльн — район в одноимённом округе Берлина, давшем ему название
 Нойкёльн — пересадочный узел Берлинских метрополитена и городской электрички